Nils Olsson (Ohlsson, Olson, Ohlson) kan syfta på:

Nils Olsson (Vinge), lagman, riksråd, riddare, avrättad 1529
Nils Olsson i Öslöv, riksdagsman i bondeståndet
Nils Olsson i Ättersta (född 1841), riksdagspolitiker
Nils Ohlsson i Säljeröd (1867–1952), lantbrukare och högerriksdagsman
Nils Olsson i Rösta (1868-1943), liberal riksdagspolitiker
Nils Olsson i Rödningsberg (född 1873), riksdagspolitiker
Nils Olsson (arkitekt)
Nils Gustaf Ohlsson (1891–1963), skolman och rektor
Nils Ludvig Olsson (1893-1974), författare
Nils Olsson (operasångare, tenor)
Nils Ohlsson (1898-1982), psykiater
Nils Olsson (spelman, född 1869), spelman från Östergötland
Nils Olsson (spelman, född 1887), spelman från Medelpad
Nils Olsson (museichef)
Nils Olsson (jordbruksforskare) (1890–1982), jordbruksforskare